Michail Ivanov (langlaufer)
 Michail Ivanov (waterpoloër)
 Michail Ivanov (componist)
 Michail Ivanov (sledgehockeyer)
 Michail Ivanov (kunstenaar)